Acurgal () foi o segundo rei da primeira dinastia de Lagas, e havia reinado por volta de . Não se sabe como ele subiu ao trono real, visto que não era o filho primogênito de Ur-Nanse, seu antecessor. Foi sucedido por seu filho Eanatum.

Reinado 

As sete inscrições, uma delas na cabeça de um leão em pedra, dizem que Acurgal construiu a Antasurra (), um templo dedicado ao deus Ninguirsu, nas proximidades de Guirsu. 

Acurgal trouxe problemas com Uxe, rei de Uma, que era uma terra poderosa naquela época, localizada no noroeste de Lagas, entre os canais Xateelcai e Xateelai. O exército de invasores invadiu seu território e teve que ser rechaçado. O resultado da batalha é desconhecido, embora seja provável que Uma tivesse vencido.

Árvore genealógica 
Abaixo, segue a árvore genealógica dos primeiros monarcas de Lagas, de acordo com o antropólogo George A. Dorsey:

Ver também 

 Lagas
 Guirsu

Bibliografia 
 

Reis de Lagas
Reis da Suméria